Als NUTS:BE oder NUTS-Regionen in Belgien bezeichnet man die territoriale Gliederung Belgiens gemäß der europäischen „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“ (NUTS).

Grundlagen 
In Belgien werden die fünf NUTS-Ebenen wie folgt belegt:
 NUTS-1: die 3 Regionen/Gewesten/Régions: Flandern, Wallonie und die Region Brüssel-Hauptstadt, deren Gebiet seit 1995 keiner Provinz mehr angehört
 NUTS-2: 11, die 10 Provinzen/Provincies/Provinces und Brüssel-Hauptstadt
 NUTS-3: 44, die 43 Bezirke/Arrondissementen/Arrondissements, (auch Verwaltungsbezirke genannt), wobei der Bezirk Verviers in zwei Einheiten geteilt wird, einerseits Gemeinden des französischen Sprachgebiets, andererseits Gemeinden des deutschen Sprachgebiets, das übereinstimmt mit dem Gebiet der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens als eigene NUTS-Region
 LAU: 589 Gemeinden/Gemeenten/Communes (Stand 2018)

Liste der NUTS-Regionen in Belgien

Siehe auch 
 ISO-3166-2-Codes für Belgien
 Verwaltungsgliederung Belgiens

Weblinks 
 Liste der NUTS-Codes Ebene 1 bis 3 von 2016 – EU-Verordnung 2016/2066, auf EUR-Lex (Rechtsinformationssystem der EU), pdf, Seite 41.
 Liste der NUTS-Codes Ebene 1 bis 3 von 2016 mit Änderungen zu 2013, auf SIMAP (EU-Informationssystem für die Europäische Auftragsvergabe).
 Geschichtliche Entwicklung der NUTS-Gliederungen, auf Eurostat.

Einzelnachweise 

BE
Geographie (Belgien)